Václav Láska může být:
 Václav Láska (vědec) (1862–1943) – český geodet, astronom a matematik
 Václav Láska (politik) (* 1974) – senátor za obvod č. 21 – Praha 5 a bývalý policejní vyšetřovatel